Nebet (koningin), Egyptische koningin, echtgenote van koning Oenas
 Nebet (vizier), vizier tijdens het late Oude Rijk van Egypte
 Nebet-het, Egyptische godin
 Nebet Tepe, een van de heuvels van de Bulgaarse stad Plovdiv